Сва́ми (;  —  "учитель, господин, князь") — отшельник или йогин, получивший посвящение в религиозном монашеском ордене; почётный титул в индуизме. Обращение используется как к мужчинам, так и к женщинам.

Происходит из санскрита и означает «владеющий собой» или «свободный от чувств». Обращением подчёркивается мастерство йога, посвящение себя Богу или духовному наставнику (гуру). В бенгальском языке имеет дополнительное к описанному значение — «муж».

См. также

Примечания 

Понятия индуизма
Йога
Санскритские слова